Менди́биль () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Ортис де Мендибиль, Хосе Мария (1926—2015) — испанский футбольный арбитр.
 Симон Мендибиль, Унаи (род. 1997) — испанский футболист.

См. также 
 Мендивиль